Charinidae är en familj av spindeldjur. Charinidae ingår i överfamiljen Charinoidea, ordningen amblypyger, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Charinidae 54 arter. 

Charinidae är enda familjen i överfamiljen Charinoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Charinidae